Jeans kan syfta på:

 Jeans – byxor av denimtyg

Personer

Efternamn
 Isabel Jeans (1891–1985), brittisk skådespelare
 James Jeans (1877–1946), engelsk fysiker, astronom och matematiker
 Ursula Jeans (1906–1973), brittisk skådespelare